Finkelnburg ist der Name

 einer Ortschaft in der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Finkelnburg (Wipperfürth)

Finkelnburg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Maria Finkelnburg (1832–1896), deutscher Psychiater, Hygieniker und Bakteriologe
 Gustavus A. Finkelnburg (1837–1908), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Klaus Finkelnburg (* 1935), deutscher Jurist, Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes
 Rudolf Finkelnburg (1870–1950), deutscher Mediziner, Sohn von Carl Maria Finkelnburg
 Wolfgang Finkelnburg (1905–1967), deutscher Experimentalphysiker